A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2011./12. Igrano je u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Kvalifikacijska liga za A-1 

 Dodatne kvalifikacije  
Crikvenica - Dubrovnik 61:76, 68:98

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Povznice  
 A-1 liga 2011./12.
 B-1 liga 2011./12.
 C liga 2011./12.
 Kup Krešimira Ćosića 2011./12.

Izvori 
 kosarka.org, statistički centar 
 sportingpulse.com, HR košarka, A-2 Centar 2011./12. , pristupljeno 15. listopada 2013.
 sportingpulse.com, HR košarka, A-2 Sjever 2011./12., pristupljeno 15. listopada 2013.
 sportingpulse.com, HR košarka, A-2 Jug 2011./12.,  pristupljeno 15. listopada 2013.
 Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije, A-2 Sjever 2011./12. , pristupljeno 2. veljače 2014.

2011-13ž2
m-2-A-2
2011-12